Gallinera puede referirse a:

 Vall de Gallinera, localidad española en la provincia de Alicante.
El nombre común de la planta Marrubium vulgare.
El nombre común de la planta Stellaria media.
El nombre común de la planta '''''Veronica hederifolia.